Русла́н Куре́йшевич Белхоро́ев () — российский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в весовой категории до 66 кг. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
В 2008 году Руслан Белхороев стал бронзовым призёром на чемпионате Европы в весе до 66 кг.

В 2010 году занял первое место в весе до 74 кг на Гран-при Иван Поддубный, проходившем в Тюмени. Руслан Белхороев, представлял Москву и Ямало-Ненецкий автономный округ. В финале при оглушительной поддержке болельщиков ему удалось уверенно справиться с Алексеем Ивановым из Новосибирска.

Летом 2013 года был дисквалифицирован на два года Федерацией спортивной борьбы России после того, как в крови спортсмена обнаружилось запрещённое вещество.

Спортивное достижения 
 Чемпионат России по греко-римской борьбе 2013 года — ;
 Гран-при Ивана Поддубного 2010 года — ;
 Гран-при Ивана Поддубного 2009 года — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2008 года — ;
 Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юниоров 2007 года — .
 Гран-при Ивана Поддубного 2006 года — ;

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России

Борцы России
Борцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил